IV Пе́рвенство Росси́и по футбо́лу среди́ кома́нд клу́бов Футбо́льной национа́льной ли́ги проводилось в 2014—2015 годах. Этот сезон третий, в котором турнир полностью проходил в формате «осень-весна».

Регламент

Изменения 
По итогам предыдущего сезона в Премьер-лигу вышли победитель первенства «Мордовия» Саранск и занявший второе место «Арсенал» Тула. Из премьер-лиги в первенство перешли махачкалинский «Анжи» и нижегородская «Волга». Также по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ «Томь» Томск и «Крылья Советов» Самара, уступившие места в премьер-лиге клубам «Уфа» и «Торпедо» Москва. 29 мая 2014 года «Спартак-Нальчик» обратился в ФНЛ с просьбой исключить команду из числа участников турнира в связи с отсутствием финансирования, достаточного для выступления в ФНЛ. Такое решение принял Совет директоров клуба. 17 июня стало известно, что волгоградский «Ротор» также снимается с первенства в связи с непростой финансовой ситуацией в регионе и клубе и переходит в зону «Юг» второго дивизиона.

Из второго дивизиона в первенство ФНЛ вышли 5 команд: «Тосно» (Ленинградская область), «Сокол» (Саратов), «Волгарь» (Астрахань), «Тюмень», «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Участники 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во втором дивизионе, обозначены зелёной стрелкой ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().

Турнирная таблица

Лидеры первенства по ходу турнира

Результаты матчей

Статистика чемпионата 
Статистика приведена на 11 мая 2015 (по окончании 31 тура).

Лучшие бомбардиры 

 2 футболиста забили по 14 голов.
 2 футболиста забили по 11 голов.
 4 футболиста забили по 10 голов.
 7 футболистов забили по 9 голов.
 4 футболиста забили по 8 голов.
 5 футболистов забили по 7 голов.
 8 футболистов забили по 6 голов.
 13 футболистов забили по 5 голов.
 14 футболистов забили по 4 гола.
 28 футболистов забили по 3 гола.
 49 футболистов забили по 2 гола.
 92 футболиста забили по 1 голу.

Статистика вратарей

Рекорды сезона 

 Самая крупная победа хозяев (+6):
 29.09.2014 «Волга» — «СКА-Энергия» — 6:0
 25.04.2015 «Анжи» — «Томь» — 6:0
 Самая крупная победа гостей (+5):
 10.05.2015 «Волга» — «Томь» — 0:5
 16.05.2015 «Луч-Энергия» — «Крылья Советов» — 0:5
 Самое большое количество забитых мячей в одном матче (8):
 19.10.2014 «Крылья Советов» — «Сахалин» — 5:3
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 29.09.2014 «Волга» — «СКА-Энергия» — 6:0
 25.04.2015 «Анжи» — «Томь» — 6:0

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Информационный портал ФНЛ и второго дивизиона — Onedivision.ru

2014
Россия